Довбор () — литовский дворянский род.

Предок его владел поместьями в 1397 г. В XVI веке род этот разделился на две ветви, принявшие гербы Пржияцель и Дрогомир. Одна ветвь этого рода приняла имя Довбор-Мусницких ().
 Довбор-Мусницкий, Иосиф Романович (1867—1937) — русский и польский генерал.
 Довбор-Мусницкий, Константин Романович (1857—1931) — русский военачальник (генерал-лейтенант) и военный писатель, брат предыдущего.
Род Довбор внесён в I и VI части родословной книги Виленской и Ковенской губерний.

Литература 
 
 

Шляхетские роды герба Аксак
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера